A Curvelo Esporte Clube foi uma agremiação esportiva da cidade do Curvelo. Suas Cores presentes são o Preto e o Vermelho, e o Seu Mascote é o Gambá. Atualmente encontra-se extinto.

História 
O Curvelo disputou o Campeonato Mineiro da 1ª Divisão de 1958, 1959 e 1960. Na sua primeira temporada, a campanha foi ruim. Das 16 equipes presentes na edição, o Curvelo terminou na 14ª posição (15 jogos, sete pontos: três vitórias, um empate e 11 derrotas; marcando 25 gols e sofrendo 43).

Curvelo 5x1 Cruzeiro 

No dia 25 de Maio de 1958, o Curvelo, como visitante, aplicou uma goleada histórica em cima do Cruzeiro, pelo placar de 5 a 1. Gols de Valdo, três vezes, Mozart e Eliston; enquanto Joe fez o de honra para a Raposa.

Curvelo 4x1 Atlético Mineiro 

Mais um triunfo veio no dia 24 de julho de 1960, quando goleou o Atlético Mineiro por 4 a 1, nos seus domínios. Gols de China, três vezes, e Dirceu; enquanto William fez o gol de honra do Galo

Mascote 
Seu Mascote é um Gambá, Carinhosamente chamado pelos seus Torcedores de Gambazão.

Estatísticas

Participações

Hino 
Curvelo Esporte Clube

Time do meu Coração

Curvelo Esporte Clube

O Rubro-Negro é o Gambazão.

Curvelo Esporte Clube

Time do meu Coração

Curvelo Esporte Clube

O Rubro-Negro é o Gambazão.

Fostes Criado pra Representar

A Cidade que tanto te Ama

Vamos meu Curvelo

Pra Cima Curvelo

Pois o teu Dever te Chama.

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol fundados em 1938
Fundações no Brasil em 1938